The Diary — дебютный студийный альбом голландской группы The Gentle Storm, состоящий из композитора и гитариста Арьена Энтони Люкассена и певицы и автора текстов Аннеке ван Гирсберген. Он был выпущен 23 марта 2015 года в Европе и на следующий день в США.

Это альбом-повествование о истории любви в 17 веке, альбом состоит из двух дисков, каждый с одинаковыми песнями, но полностью разным звучанием. Часть «Gentle version» состоит из акустического оформления, мягкие, нежные, фолковые версии песен, а «Storm version» — агрессивная, сделана из тяжелых металлических мотивов, с прогрессивными и симфоническими элементами.

Предисловие к альбому 
Информация взята из примечаний к альбому

Альбом описывает жизнь Джозефа Уорвика (родился в Амстердаме в 1644 году) и Сюзанны Вермеер (родилась в Делфте в 1647 году). Они поженились в 1666 году и жили в Линденграхте, Амстердам. История разворачивается в конце 1600-х годов во время голландского Золотого века (17 век), когда голландцы плавали во многие отдаленные регионы мира, торгуя золотом, серебром и товарами со многими другими территориями. Джозеф был молодым офицером, служившим в VOC (Verenigde Oost-In-dische Compagnie), или также называемой Голландской Ост-Индской компанией.

20 декабря 1666 года Джозеф отправляется на остров Тексел, чтобы дождаться отплытия торгового судна VOC. Он отправляется в своё длительное путешествие, длиной два с половиной года, 26 декабря 1666 года. Сюзанна начинает писать ему письма, чтобы сделать долгое путешествие Джозефа более сносным. Вскоре после этого, 1 февраля 1667 года, Сюзанна обнаруживает, что беременна, и немедленно пишет Джозефу, чтобы сообщить ему эту новость. Сюзанна рожает их сына Михаила 20 сентября 1667 года, а затем, через несколько дней снова пишет Джозефу, чтобы сообщить ему о рождении их сына. Отправив свои письма Джозефу, сообщив ему о рождении их сына, Сюзанна получает письмо от Джозефа, которое он написал пятью месяцами ранее, сообщая ей, что он в безопасности, и что вскоре он уезжает в Батавию, а затем в Индию. Первые письма Сюзанны поступают Джозефу в середине февраля 1668 года в Батавию, как раз перед тем, как он отплывает в Индию. Он вне себя от радости, узнав, что станет отцом. Однако первый корабль, отправляющийся из Батавии в Голландию для доставки почты, отправляется только в декабре 1668 года, поэтому он не может отправить ответ Сюзанне.

С февраля по август 1668 года Джозеф совершает свое путешествие в Индию. Это было самое опасное путешествие, так как у них было много столкновений с британскими кораблями, которые в то время были самыми большими конкурентами Голландии, и они находились в состоянии войны. К этому времени война закончилась, но новости об окончании войны еще не достигли территорий Индии. Он описывает эти события в письме Сюзанне, которое она с нетерпением ждет, зная, что Джозеф в безопасности.

Вернувшись в Амстердам несколькими месяцами ранее, в марте 1668 года, Сюзанна узнает, что у нее болезнь. Их сыну Михаилу сейчас шесть месяцев. Это было в апреле 1668 года, Сюзанна посылает Джозефу еще одно письмо, намекая на свою болезнь и надеясь, что он вернется домой. Вернувшись из Индии, Джозеф наконец получает более ранние письма Сюзанны в сентябре 1668 года, которые прибыли в Батавию в июне и июле парой месяцев ранее. В ноябре 1668 года Сюзанна все еще не получала больше писем от Джозефа и все больше беспокоится о нем, поэтому решает написать ему еще одно письмо с описанием своей болезни и надеждой, что он уже на пути домой. Все еще не зная о состоянии Сюзанны, Джозеф уезжает из Батавии 14 декабря 1668 года, чтобы вернуться домой в Амстердам. Когда он достигает мыса Доброй Надежды в Африке в марте 1669 года, он получает все больше ранних писем Сюзанны. Он все еще не знает о ее болезни и продолжает свой путь домой.

7 мая 1669 года Сюзанна умирает в Амстердаме и через пару дней ее хоронят родственники. Два месяца спустя, 1 июля 1669 года, Джозеф наконец возвращается в свой дом в Линденграхте, и впервые узнает о смерти Сюзанны, и впервые может встретиться со своим сыном Михаилом, которому сейчас почти 2 года. Джозеф находит дневник Сюзанны, содержащий множество записей во время его путешествия, описывающих многие ее мысли и чувства, а также многое другое, чем она хотела поделиться с ним, пока его не было. Он находит еще несколько писем, которые она написала между страницами дневника, а затем понимает, что ее слова и их сын, Михаил, — это всё, что у него осталось от Сюзанны. Джозеф помещает ее письма на страницы дневника и хранит их в безопасности, чтобы они могли быть переданы Михаилу. На следующий же день, вернувшись домой, Джозеф вместе с Михаилом навещает могилу Сюзанны. 11 лет спустя, в 1680 году, Джозеф становится капитаном ЛОС-судна «Мерел» («Черный дрозд»). Затем он отправляется с острова Тексель в другое путешествие вместе с Михаилом, которому сейчас примерно 13 лет, сопровождающим его.

Дневники и письма Джозефа и Сюзанны передавались из поколения в поколение, как семейные реликвии. Хотя в какой-то момент в начале 1800-х годов их важность осталась незамеченной. В конце концов они были сложены в деревянный сундук и помещены на чердаке семейного поместья. Там они оставались до тех пор, пока их снова не обнаружили в начале 21 века.

Список песен 
Все тексты написаны Аннеке ван Гирсберген; вся музыка написана Арьеном Энтони Лукассеном.

CD1: «Gentle version»

CD2: «Storm version»

Музыкальная труппа 
 The Gentle Storm

 Аннеке ван Гирсберген — вести и бэк-вокал
 Арьен Энтони Люкассен — электрический и акустические гитары, электрический и акустические бас-гитары, клавишные, цимбалы с молотком

 Дополнительные музыканты

 Йохан ван Стратум — бас-гитара
 Эд Уорби — барабаны
 Роб Снайдерс — ударные
 Joost van den Broek — фортепиано
 Бен Матот — скрипка
 Маайке Петерсе — виолончель
 Хинс Муттер — контрабас
 Дженнеке де Джонж — валторна
 Йерун Гуссенс — духовые инструменты
 Майкл Миллс — Ирландский бузуки
 Тимо Сомерс — гитарное соло
 Эпический Рок-хор — хор
__ИНДЕКС__

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2015 года
Альбомы Inside Out Music